Kecskés ist der Familienname folgender Personen:

 Ákos Kecskés (* 1996), ungarischer Fußballspieler
 Zoltán Kecskés (* 1974), ungarischer Gewichtheber